Нејплс има више значења:
 Нејплс (Мејн), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Нејплс (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Нејплс (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Нејплс (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Нејплс (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Нејплс (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Нејплс (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк